Сан Хуан Бавиц има више значења:

 Сан Хуан Бавиц (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан Бавиц (Сан Хуан Канкук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику